Mutiny on the Bounty kan verwijzen naar verschillende films over de muiterij op de Bounty:

 The Mutiny of the Bounty, een film uit 1916 van Raymond Longford met onder andere John Storm.
 In the Wake of the Bounty, een film uit 1933 van Charles Chauvel met onder andere Errol Flynn.
 Mutiny on the Bounty (1935), een film uit 1935 van Frank Lloyd met onder andere Charles Laughton en Clark Gable.
 Mutiny on the Bounty (1962), een film uit 1962 van Lewis Milestone met onder andere Marlon Brando en Trevor Howard.
 The Bounty, een film uit 1984 van Roger Donaldson met onder andere Mel Gibson en Anthony Hopkins.